Спасовский сельский округ () — административная единица в составе Есильского района Северо-Казахстанской области Казахстана. Административный центр — село Спасовка.

Население — 984 человека (2009; 1549 в 1999, 1959 в 1989).

В советское время сельский округ назывался Дружбинским сельским советом.

Административное устройство

Примечания 

Сельские округа Есильского района (Северо-Казахстанская область)